Julius Schultz ist der Name folgender Personen:
* Julius Schultz (Maler) (1849–1927), deutscher Maler
 Julius Schultz (Bildhauer) (1851–1924), dänischer Bildhauer und Medailleur
 Julius Schultz (Philosoph) (1862–1936), deutscher Philosoph, Lehrer und Schriftsteller 

Siehe auch:
 Julius Schultze